La route départementale 960, ou RD 960, est une des routes départementales de France correspondants à d'anciennes routes nationales ou à d'anciens tronçons déviés :
 l'ex-RN 60 dans le Loiret, l'Aube et la Meuse (d'Orléans à Châteauneuf-sur-Loire — section doublée par une voie rapide, de Troyes à Soulaines-Dhuys et de Saudron à Toul);
 l'ex-RN 160 en Maine-et-Loire, de Saumur à Cholet ;
 l'ex-RN 360 dans le Nord et l'Aisne, reliant Cambrai à Vervins ;
 l'ex-RN 460 dans la Côte-d'Or ;
 l'ex-RN 760 dans l'Indre

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Aisne
 Routes de l'Aube
 Routes de la Côte-d'Or
 Routes de l'Indre
 Routes du Loiret
 Routes de Maine-et-Loire
 Routes de la Meuse
 Routes du Nord

960